То́лланд () — англоязычный топоним.

США
 Толланд — округ в Коннектикуте.
  — городок в одноимённом округе.
  — городок в Массачусетсе.

Прочие страны
  — пригород Уогга-Уогга (Новый Южный Уэльс, Австралия).
  — деревня в графстве Сомерсет (Англия).